Kamenjak (Pelješki kanal)), otočić s istočne strane Korčule
 Kamenjak (Velolučki zaljev), otočić sa zapadne strane Korčule 
 Kamenjak (Ist), otočić kod Ista
 Kamenjak (Premuda), otočić kod Premude
 Kamenjak (Molat), otočić kod Molata
 Kamenjak (Crikvenica), mjesto kod Crikvenice
 Kamenjak (Lovreć), zaselak kod Lovreća
 rt Kamenjak, polotok i rt u Istri
 Pustarina (Kamenjak), selo u Mađarskoj
 Kamenjak 1 (Krk), hrid u općini Baškoj
 Kamenjak 2 (Krk), hrid u općini Baškoj
 Mramori (arheološko nalazište) ili Kamenjak, arheološko nalazište u Lovreću